Brahms ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Brahms (1692–1758), deutscher Landwirt und Deichrichter
 Helma Sanders-Brahms (1940–2014), deutsche Filmregisseurin
 Hero Brahms (* 1941), deutscher Industriemanager
 Johannes Brahms (1833–1897), deutscher Komponist
 Renke Brahms (* 1956), deutscher Theologe
 Sara Brahms (* 1978), deutsche Sängerin
Wilhelm Brahms (1880–1966), deutscher Admiralarzt

Brahms steht für:

 Brahms (Merkurkrater), einen Einschlagkrater auf dem Merkur
 Brahms (Unternehmen), ein deutsches Biotechnologie-Unternehmen
 (1818) Brahms, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Johannes Brahms (Schiff), ein Flusskreuzfahrtschiff
 Brahms: The Boy II, einen US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2020

Siehe auch:

 Brams

BRAHMS